

Ґужно — місто в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґужно — гміна в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґужно — гміна в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Ґужно — село в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґужно — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Ґужно — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Ґужно — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства